Махлангу или Малангу () — южноафриканская фамилия. Значимые носители:

  (род. 1979) — южноафриканский боксёр, член национальной сборной 2004 года.
  (род. 1986) — южноафриканский игрок в крикет.
  (род. 1955) — южноафриканский политик, спикер Национальной ассамблеи ЮАР в 2008—2009 и министр общественных работ в 2010—2011 годах.
  (род. 1980) — южноафриканский футболист, член молодёжной и общей национальных сборных в 1999—2000 и 2000—2004 годах соответственно.
  (род. 1983) — южноафриканский тхэквондист, член национальной сборной 2004 года.
 Крис Махлангу — батрак и убийца политика Эжена Тербланша.
 Магодонга Махлангу (род. 1972) — зимбабвийская общественная деятельница, борец за права женщин.
 Май Сипиве Махлангу (род. 1989) — южноафриканский футболист, полузащитник.
 Мнинва Йоханнес Махлангу (род. 1952) — южноафриканский политик и дипломат, председатель Национального совета провинций в 2004—2014 годах, с 2015 — посол ЮАР в США.
  (род. 1982) — южноафриканский футболист.
  (1956—1979) — деятель АНК, борец с апартеидом; казнён за ряд политических убийств и террористических актов.
  (1971—2015) — зимбабвийский политик.
 Эстер Малангу (род. 1936) — южноафриканская художница.

 См. также
 , полностью Mahlangu Tigers, ранее PJ Stars Kings — южноафриканская футбольная команда.